Refugiado o refugiados puede hacer referencia a: 

Refugiado, persona que se encuentra fuera de su país de origen por fundados temores de persecución por razones de etnia, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas; o por cuestiones de fuerza mayor como catástrofes, guerras o desastres naturales, y que no puede o no quiere reclamar la protección de su país para poder volver.

Otros usos 
 Refugiado, película de 2014.
 Refugiados, serie de televisión de 2015.